Cylindromyia — род тахин подсемейства фазии.

Описание 
Тело удлиненное длиной от 6 до 12 мм. Цвет тела в основном чёрный, но брюшко почти всегда красное. Голова в профиль более или менее четырёхугольная.  у самок с двумя или тремя парами направленных вперёд щетинок. Глазковых щетинок две или три пары, наклонены вперёд или расходящиеся. Усики умеренно длинные. Ариста голая, её второй членик иногда удлинённый. Вибриссы хорошо развиты и перекрещивающиеся. Щупики сильно укорочены или полностью отсутствует. Крылья удлиненные, часто затемнённые. Последняя радиальная ячейка крыла замкнутая с черешком. Нижняя закрыловая чешуйка по заднему краю равномерно закруглена. Ноги относительно стройные. Коготки и  на лапках у самцов удлинены. Брюшко почти цилиндрическое.

Биология 
Имаго питаются на цветках растений из семейств сложноцветные, зонтичные, гречишные, крестоцветные и истодовые. Личинки являются эндопаразитоидами клопов из семейства настоящих щитников, в том числе Aelia acuminata, Carpocoris purpureipennis, Dolycoris baccarum, Eurygaster intergiceps, Eurydema ornata, Eurydema oleracea, Palomena prasina и Euschistus servus. Самки откладывают яйца в полость тела хозяина.

Классификация 
В состав рода включают 118 видов.

Распространение 
Представители рода встречаются в Евразии, Африке, Северной Америке, Южной Америке и Австралии.

Примечания 

Фазии
Роды двукрылых